Il singolare del torneo di tennis Bogotà Challenger 1994, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Mauricio Hadad che ha battuto in finale Nuno Marques 6-3, 6-3.

Teste di serie 

 Nicolás Pereira (quarti di finale)
 Mauricio Hadad (Campione)
 Brent Larkham (semifinali)
 Roberto Jabali (semifinali)

 Tommy Ho (quarti di finale)
 João Cunha e Silva (quarti di finale)
 Danilo Marcelino (secondo turno)
 Laurence Tieleman (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Bogotà Challenger 1994